Топоев — фамилия; имеет женскую форму Топоева.
 Топоев, Илья Прокопьевич (род. 1954) — хакасский драматург, писатель, художник, общественный деятель.
 Топоев, Эсен Толенович (род. 1952) — киргизский военный деятель, генерал армии.